Села:
 Вільне — Дніпропетровська область, Криворізький район, Лозуватська сільська громада
 Вільне — Дніпропетровська область, Криворізький район, Нивотрудівська сільська громада (в минулому — Апостолівський район)